Wernekink oder Wernekinck  ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wernekinck (1764–1839), Arzt und Botaniker
 Friedrich Christian Gregor Wernekinck (1797/1798–1835), deutscher Mediziner und Naturwissenschaftler
 Lotte Wernekink (1897–1976), deutsche Graphikerin und Schulleiterin